Boettiger ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Boettiger (* 1938), deutsche Schauspielerin
 Rafael Fernando Fuentes Boettiger (1901–1971), mexikanischer Botschafter
 René Ríos Boettiger (Pepo; 1911–2000), chilenischer Cartoon-Zeichner